La leona es la hembra del león (Panthera leo), mamífero carnívoro de la familia de los félidos.

El término Leona también puede referirse a:

Arte y espectáculos 

Cine
 La leona, película argentina de 1964.

Escultura
Leona de Baena, escultura ibera de piedra caliza del siglo VI a. C.
Leona del Zaricejo, escultura del ibérica siglo IV a. C. hallada por José María Soler en el valle del Zaricejo.
Leona Guennol, escultura mesopotámica de 5.000 años de antigüedad.

Música
Leona (instrumento), instrumento musical de 4 cuerdas.

Televisión
La Leona, telenovela mexicana de 1961.
La leona, telenovela argentina de 2016.

Astronomía 
(319) Leona, asteroide número 319, situado en el cinturón de asteroides.

Deportes 
Las leonas, apodo de la selección femenina de hockey sobre césped de Argentina.

Geografía 
Sierra Leona, país de África.
Leona (Kansas), ciudad en el condado de Doniphan, estado estadounidense de Kansas.
Leona (Texas), ciudad en el condado de León, estado estadounidense de Texas.
Leona Valley, lugar designado por el censo en el condado de Los Ángeles, estado de California.
Río La Leona, río de Argentina.

Otros usos 
Cervecería Leona, empresa colombiana.